Platanthéra leucophaéa — вид цветковых растений, входящий в род  семейства .

Распространена на северо-востоке Северной Америки.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, иногда достигающее 100 см в высоту. Стебель полый, зелёный, голый. Листья в числе 3—9, до 20 см длиной и около 1,5—3,5 см шириной, ланцетовидной, узколанцетовидной или яйцевидно-ланцетовидной формы.

Соцветие — колос 8—20 см длиной, разреженный до довольно густого. Цветки приметные, декоративные, ароматные, белого цвета, с прицветниками до 5 см длиной. Боковые чашелистики оттопыренные. Лепестки обратнояйцевидой, реже вееровидной формы, с изорванно-бахромчатым краем. Губа разделена на три вееровидные бахромчатые лопасти, шпорец 28—47 мм длиной, тонкий, с утолщением на конце.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 42.

Распространение 

Platanthera leucophaea распространена на северо-востоке Северной Америки, произрастает по прериям, по болотам и берегам озёр, по заброшенным полям. На севере ареал заходит в Онтарио, на юге — в Иллинойс и Миссури, на востоке — в Пенсильванию и Мэн. В Оклахоме и Нью-Йорке, откуда также известна, по-видимому, больше не встречается.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Любка
Флора Северной Америки
Декоративные садовые растения